Alf steht für:
 die Kurzform von Alfons, Alfred und Adolf
 Alf (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie und ihre gleichnamige Hauptfigur
 Alf – Der Film, Filmfortsetzung der Fernsehserie
 Alf – Erinnerungen an Melmac, Zeichentrickserie basierend auf der Fernsehserie
 Alf (Gemeinde), Ortsgemeinde an der Mosel im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Alf (Fluss), Nebenfluss der Mosel in der Eifel
 Alf (Arkansas), Ort im Montgomery County (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Alf (Schiff, 1928), ein Schiff in Deutschland

alf steht für:
 Alege (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

ALF steht für:
 Abschließende Leistungsfeststellung
 Accurate Positioning by Low Frequency, Begriff aus der Luftfahrt, siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 Acute Liver Failure, akutes Leberversagen, ein Begriff aus der Medizin
 Acute Lung Failure, akutes Lungenversagen, siehe Acute Respiratory Distress Syndrome
 Aerosollöschfahrzeug, Typ eines Feuerwehrfahrzeugs
 Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten, ein Lebenskompetenzprogramm für die Primärprävention von Sucht und Drogen an Schulen
 Alternatives Linkes Forum, Hochschulpartei
 American LaFrance, US-amerikanischer Hersteller von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen
 Amiga Loads Faster, Schnittstellenkonverter
 Amphibien-Löschfahrzeug, Typ eines Feuerwehrfahrzeugs
 Amt für Landwirtschaft und Forsten, in Bayern gebräuchliche Abkürzung
 Animal Liberation Front, Tierbefreiungsgruppe
 Anruflinienfahrt, Sonderform des ÖPNV, siehe ÖPNV-Sonderformen
 Application Level Firewall, Software zum Schutz von verteilten Anwendungsprogrammen
 Application Lifecycle Framework, Eclipse-Projekt für ein SOA-Framework
 Arab Liberation Front, Palästinensergruppierung
 Arolfinger Lokalfernsehen, Regionalfernsehstation im Schweizer Mittelland
 Atlas linguistique de la France, Sprachatlas
 Flughafen Alta in Norwegen (IATA-Code)
 Landkreis Hildesheim (für Alfeld (Leine)), Kfz-Kennzeichen

Alf ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Jürgen Alf (* 1959), deutscher Schauspieler
 Johnny Alf (1929–2010), brasilianischer Bossa-Nova-Musiker
 Renate Alf (* 1956), deutsche Cartoonistin und Autorin
 Richard Alf (1952–2012), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Alff
 Alf Branch
 Alf Loftin Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee

Abkürzung